Чорич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чорич, Анте (род. 1997) — хорватский футболист, полузащитник.
 Чорич, Борна (род. 1996) — хорватский теннисист.
 Чорич, Томислав (род. 1979) — хорватский экономист, министр труда и пенсионной системы Хорватии.